Verheyden est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Delphine Verheyden (1971-), avocate française ;
 Edward Verheyden (1878-1959), violoniste et compositeur belge ;
 Isidore Verheyden (1846-1905), peintre belge ;
 (1806-1885), homme politique belge :
  (1936-), homme politique belge ;
  (1923-2008), artiste belge ;
 Louis Verheyden (1875-1948), homme politique belge ;
  (1700-1776), peintre néerlandais.

Patronyme belge
Patronyme néerlandais